LSM puede referirse a:
 Lunar Surface Magnetometer, experimento instalado en el ALSEP de las misiones Apolo, destinado a medir el magnetismo lunar.
 Lengua de señas mexicana, lengua de la comunidad Sorda en las regiones urbanas de México.
 Linux Software Map, formato de texto estándar para describir software de Linux.
 Life Support Module, módulo de investigación ruso, iba a ser utilizado junto con el Universal docking module, entre otros.
 Línea San Martín, servicios urbanos y suburbanos del ferrocarril general San Martín operados por Corredores Ferroviarios S.A.
 Landing ship medium, tipo de buque.